Gurre (Denemarken)
 Gurre Sø, meer nabij Gurre in Denemarken
 Kasteel van Gurre, een ruïne nabij Gurre in Denemarken
 Gurre-suite, compositie van Johan Halvorsen over een vermeende liefdesgeschiedenis aldaar, aan het meer
 Gurre-Lieder, compositie van Arnold Schönberg in en om het kasteel  
 Gurre (parochie)
 Gurrë in Albanië